Ел Авевете Гордо има више значења:

 Ел Авевете Гордо, Лос Ладриљос (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Авевете Гордо, Лас Бомбас (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику